Montezuma’s Revenge (englisch für Montezumas Rache) bezeichnet:

 Montezuma’s Revenge (Band), niederländische A-cappella-Gruppe
 Montezuma’s Revenge (Computerspiel) von 1983